Bethesdakirche steht für:
 Kirchen in Leipzig #Evangelisch-methodistische Bethesdakirche, eine Kirche in Leipzig
 Bethesdakirche (Wuppertal), eine Kirche in Wuppertal